Шин (), также син () — двадцать первая буква еврейского алфавита. Обозначает звук  в случае, если точка над буквой справа — שׁ, и звук , если точка слева — שׂ (в древности обозначала звук, природа которого до конца не ясна).

В академической традиции син и шин рассматриваются как разные буквы. В частности в словарях сначала даются слова на син, а затем на шин.

Еврейская буква шин произошла от финикийской буквы син (𐤔 ). Буква ш глаголицы, а затем и кириллицы, скорее всего происходит от еврейской буквы шин или её самаритянского аналога.

В гематрии буква ש имеет числовое значение 300.

Примечания

Ссылки